Латвія бере участь в Олімпійських іграх з 1924 року. Її Національний олімпійський комітет було засновано 1922 року, сучасний Олімпійський комітет Латвії визнано 1991 року. Починаючи з Олімпіади 1948 і до розпаду Радянського Союзу, латвійські спортсмени виступали за команду СРСР. Незалежна Латвія відновила виступи на Олімпіадах у 1992 році.

Таблиці медалей

Медалі літніх Олімпіад

Медалі зимових Олімпіад

Медалі за видами спорту

Посилання 
 Латвійський олімпійський комітет  
 Латвія на Олімпійських іграх  

Країни на Олімпійських іграх